Ludwik Krasiński (1609– po 1644) – poseł na sejm, kasztelan ciechanowski, starosta płocki
 Ludwik Krasiński – generał adiutant Buławy Wielkiej Koronnej w 1754 roku, generał major wojsk koronnych w 1755, uczestnik konfederacji barskiej 
 Ludwik Krasiński (1833–1895) – hrabia, ekonomista, przemysłowiec.
 Ludwik Krasiński (1903–1943) – działacz Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Robotniczej